Maurice Novarina (1907-2002), architecte français.
Madeleine Novarina (1923-1991), poète et peintre française. Sœur de Maurice Novarina et donc tante de Valère Novarina.
Valère Novarina (1947-), écrivain, dramaturge et metteur en scène franco-suisse, fils de Maurice Novarina.
Virgile Novarina (1976-), artiste français, fils de Valère Novarina.